

Patronyme 

Makoto Shinozaki (né en 1963), réalisateur japonais
Mio Shinozaki (née en 1991), joueuse de basket-ball japonaise
Rei Shinozaki, mangaka japonais
Yoko Shinozaki (née en 1945), joueuse de volley-ball japonaise

Autres 
La station de métro Shinozaki à Tokyo